Överboda kan syfta på:

 Överboda, en by Ytterboda och Överboda i Leksands socken, se Ytterboda
 Överboda, Åland, en by i Kökars kommun på Åland
 Överboda, Umeå kommun, en tätort i Umeå kommun
 Överboda, Älvkarleby kommun, en by i Älvkarleby kommun.